Toronto Torcida je rekreativno hokejaško športsko društvo unutar Toronto Croatia Hockey Cluba.

Sudjelovali su u True North hokejaškoj ligi u sezoni 1996./97.

Domaće klizalište: Chesswood Arena

Hrvatska športska društva izvan Hrvatske
Kanadski klubovi hokeja na ledu
Hrvati u Kanadi